Анатолий Носков: Носков, Анатолий Иванович (1928—2014) — советский и российский учёный-экономист, краевед.
 Носков, Анатолий Кузьмич (1915—1999) — контр-адмирал ВМФ СССР.